Billy (Allier) — cidade francesa

Folclore
Billy Blind — duende ou espírito doméstico do folclore inglês e escocês

Personagens fictícios
 Billy — personagem da série animada The Grim Adventures of Billy and Mandy
 Billy Peltzer — protagonista dos filmes de comédia de terror Gremlins (1984) e Gremlins 2: The New Batch (1990).
Billy Kane — personagem da fabricante de jogos SNK, presente nas séries de videogame Fatal Fury e The King of Fighters

Desambiguações de topônimos